

Sigle 
 RDA (Recommended Daily Allowance) – dose giornaliera raccomandata, quantità ottimale di vitamine e sali minerali che dovrebbero essere assunti giornalmente.
 RDA (Recommended Dietary Allowance) – dose giornaliera raccomandata, quantità ottimale di sostanze nutritive che dovrebbero essere assunte giornalmente, secondo la terminologia usata negli Stati Uniti d'America
 Regional Development Agency – ente pubblico delle regioni dell'Inghilterra
 Right Displaced Abomasum – abomaso spostato a destra, una patologia che può colpire i ruminanti
 RDA – nel mondo economico è usato per sintetizzare Richiesta di Acquisto
 RDA – è un acronimo inventato dai fan di Stargate SG-1 per l'attore Richard Dean Anderson
 RDA (Resource Development Administration) – è l'acronimo della super-multinazionale fittizia del film Avatar di James Cameron.
 République Démocratique Allemande – acronimo in lingua francese per Repubblica Democratica Tedesca, comunemente indicata come Germania Est, uno stato socialista esistito dal 1949 al 1990
 Repubblica Democratica dell'Afghanistan – stato socialista esistito dal 1978 al 1992
 Resource Description and Access – standard di catalogazione bibliotecario.
 RDA (Radioactive Dentin Abrasion) o (Relative Dentin Abrasivity); talvolta indicato anche: Radioactive Dentin Abrasivity o Relative Dentin Abrasion – indice di abrasività: misura la quantità di dentina radioattiva liberata da un dentifricio campione rispetto ad uno standard di riferimento; fornisce altresì un'indicazione generica del potere di rimozione della placca (valore numerico indicante il grado di durezza dei componenti di una pasta dentifricia)
 RDA  (Regenerable Dripping Atomizer) – Atomizzatore Rigenerabile da Dripper, accessorio per l'utilizzo della sigaretta elettronica. È una delle tipologie di RBA (Re-Builtable Atomizer, Atomizzatore Rigenerabile).

Codici 
 RDA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rockhampton Downs (Australia)